Por Ensayo de un crimen puede entenderse:

 Ensayo de un crimen, una obra escrita por Rodolfo Usigli, dramaturgo, narrador y escritor de teatro correspondiente a la novela de los años cuarenta;
 Ensayo de un crimen, también conocida como La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, es una película mexicana del director de cine español Luis Buñuel.